Pellea:
 Amza Pellea (1931, Băilești  1983, București), un actor român de teatru și film
 Oana Pellea (* 1962, București), o actriță de origine română

Nume de familie românești